Bulletproof heart puede referirse a:

Bulletproof heart, álbum de Grace Jones;
«Bulletproof heart», canción de My Chemical Romance.